Neuf navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Fame:
 Le HMS Fame (1646) était un navire royaliste irlandais de 20 canons. Il a été capturé par les parlementaires en 1649 et a été détruit par une explosion en 1658.
 Le HMS Fame (1655) était un navire de 30 canons, anciennement le navire français Renommée. Il a été capturé en 1655 et utilisé comme navire de guerre en 1665.
 Le HMS Fame (1709) était un navire de 24 canons de sixième rang capturé par les Français en 1665. Il a été repris par les Français en 1710.
 Le HMS Fame (1744) était un sloop de 14 canons capturé en 1744. Il a sombré dans l'océan Atlantique en 1745.
 Le HMS Fame (1759) était un troisième rang de 74 canons lancé en 1759. Il est devenu un navire-prison en 1799 et a été rebaptisé HMS Guildford. Il a été vendu en 1814.
 Le HMS Fame (1805) est un troisième rang de 74 canons lancé en 1805 et démantelé en 1817.
Le HMS Fame était un troisième rang de 74 canons lancé en 1798 sous le nom de HMS Dragon. Il était en service dans les ports depuis 1824, et a été renommé HMS Fame lors de son armement en 1842. Il a été démantelé en 1850.
 Le HMS Fame devait être un sloop en bois à hélice de classe Rosario. S quille a été mis en cale en 1861, mais a été annulé en 1863.
 Le HMS Fame (1896) était un destroyer de classe D lancé en 1896 et vendu en 1921.
 Le HMS Fame (H78) était un destroyer de classe F lancé en 1934. Il a été vendu à la République dominicaine en 1949 et renommé Generalissimo. Il a été rebaptisé Sanchez en 1962 et a été mis au rebut en 1968.